Xi Ceti (ξ Cet) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Cetus, el monstruo marino:

 Xi1 Ceti (65 Ceti), estrella binaria a 362 años luz del Sistema Solar. 
 Xi2 Ceti (73 Ceti), gigante blanco-azulada a 193 años luz.